Эсперантина () может означать:
 Эсперантина (Пиауи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Эсперантина (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.